«Все Твои люди в Польше» () — булла папы римского Иоанна Павла II, выпущенная 25 марта 1992 г. Впервые с 1945 г. значительно реорганизовала административное устройство католической церкви в Польше. Новое административное устройство окончательно вступило в силу в 2004 году после издания ряда уточняющих булл.

Согласно главному принципу реорганизации («ради сближения епископов и верующих»), были уменьшены размеры архиепархий и епархий, созданы новые. 8 епархий были подняты в ранг архиепархий. Разделены гнезненское и варшавское архиепископство, которые до тех пор были связаны личной унией. Также был обновлён состав польского епископата: назначено 10 архиепископов, 7 епископов, 11 ординариев и 11 ауксилиариев, набранных из других епархий.

Административное деление католической церкви в Польше, утверждённое в 1992 году

Новые диоцезы 
 Епархия Бельско-Живеца
 Епархия Эльблонга
 Епархия Элка
 Епархия Гливице
 Епархия Калиша
 Епархия Легницы
 Епархия Ловича
 Епархия Пельплина
 Епархия Радома
 Епархия Жешува
 Епархия Сосновеца
 Епархия Торуня
 Епархия Варшавы-Праги
 Епархия Замосць-Любачева

В результате — 41 административная единица в составе церкви Польши. В 2004 также были образованы епархия Быдгоща и Свидницы, а в Лодзи установлена митрополия, в состав которой вошли архиепархия Лодзи и епархия Ловича.

Источники 
 Большая Энциклопедия Иоанна Павла II, XXXI том, статья Totus Tuus Poloniae Populus (ред. Гжегож Поляк)
 
 
 
 

Католицизм в Польше
Папские буллы
Иоанн Павел II
1992 год в Европе